Първа пловдивска аматьорска футболна лига е първата по рода си в Пловдив аматьорска футболна лига. Създадена е през 2009 г.

Инициатори за създаването на лигата са Тихомир Павлов и Здравко Алендаров, които след игра с един и същи съперник в продължение на година им идва идеята да съберат няколко отбора и да си направят лига.

Така първата година те успяват да съберат 10 отбора, които на шега, но тъй като лигата стартира през месец април в началото се изиграва само 1 полусезон. Първият шампион е отборът на Hattrick, които успяват да спечелят първото издание, без да загубят точка от 9 срещи.

Явно засилил се интересът към лигата, отборите за сезон 2009/2010 стават 18, като сред тях са носителите турнирите от ВМРО отбори на Ялова Поляна и VipDent. От този сезон лигата започва да осигурява и съдии за срещите, тъй като в първия сезон се разчиташе на феърплей. Шампионите от първото издание на лигата Hattrick, завършват на пета позиция и не успяват да защитят своята титла. На трета позиция в класирането се нарежда отбор с доста интересно абревиатура SAF, което означава Sir Alex Ferguson, отборът завършил на втора позиция, както и през миналото издание на лигата е отборът на Оле ле, които така и не успяват да завоюват първото място за двете си години участие. Отборът завършил на първа позиция за сезон 2009/2010 г. е отборът на VipDent, те успяват да спечелят титлата 4 кръга преди края на първенството.

Първа пловдивска аматьорска футболна лига )

Крайно класиране 
Сезон 2008 ППАФЛ

Сезон 2009/2010 ППАФЛ

Сезон 2010/2011 ГРУПА 1 ППАФЛ

Сезони

Източници 

 www.ppafl-bg.com

Външни препратки 
 Сайт на Лигата

Основани в България през 2009 година
Организации в Пловдив
Футбол в Пловдив